Belus () — седьмой студийный альбом норвежской группы Burzum, вышедший в 2010 году на лейбле Byelobog Productions.

Создание альбома 
Согласно интервью Варга Викернеса, материал для альбома готовился до, во время и после его заключения в тюрьме. Стиль альбома, по словам самого Варга, близок к «Hvis lyset tar oss» и «Filosofem».

Альбом писался на качественном оборудовании, с использованием хорошего микрофона, в отличие от большинства предыдущих.

Фотография с обложки была сделана недалеко от дома Варга.
Я выбрал её, поскольку она соответствует задумке альбома: Бел является солнечным божеством, на обложке он остаётся загадкой, ибо его не видно. Видно только солнечные лучи, пробивающиеся сквозь туман. Кроме того, божества, на самом деле все божества, изначально были духами деревьев, и поэтому я считаю, что дерево, мешающее нам увидеть самого Бела, удачно расположено на снимке. Кстати, сосна, не дающая нам узреть Бела, посвящена Каймадальту (Хаймдаллю — «стражу богов»).

Варг Викернес

Список композиций

Участники записи 
 Варг Викернес — все инструменты.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2010 года
Альбомы Burzum